Christiania, Oslo régi neve
 Christiania, Koppenhága városrésze